Долий — древнеримский большой керамический сосуд (мог быть размером с человека и более) для хранения продуктов; сходен с греческим Пифосом.
 Долий — персонаж гомеровской «Одиссеи», раб Пенелопы.
 (10989) Долий — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Дол (значения)